Ischnognathus (Исхногнатус — „танка вилица”) је изумрли род плаценталних сисара, из изумрле парафилетске потпородице Hyainailourinae унутар изумрле парафилетске породице Hyainailouridae, који је у периоду касног еоцена настањивао подручје Сјеверне Америке.

Етимологија назива

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Ischnognathus.
 }}

Временска распрострањенст рода Ischnognathus унутар парафилетске породице Hyainailouridae

Види још 
 Класификација сисара
 Hyainailourinae

Референце 

Hyaenodonta
Изумрли сисари Северне Америке